Schwarzes Gold steht für:

 Schwarzes Gold, Synonym für schwarze Stoffe, die wegen ihrer Kostbarkeit „Gold“ im Sinne von etwas Wertvollem genannt werden, siehe Gold #Metaphorische Verwendung und Symbolik
 Schwarzes Gold (Album), Sampler des Labels Selfmade Records (2005)
 Schwarzes Gold (Politik), Terminus für Korruption und kriminelle Einflüsse in der Politik der Republik China (Taiwan)
 Schwarzes Gold, Titel einer Episode aus der Fernsehreihe SOKO Wismar, siehe SOKO Wismar/Episodenliste #Staffel 14
 Schwarzes Gold, Werkserie des Künstlers Miguel Chevalier, siehe Miguel Chevalier #Schwarzes Gold (seit 1992)
 Schwarzes Gold (Oelsnitz/Erzgeb.), Brunnenanlage zum Thema Kohlebergbau in Oelsnitz/Erzgebirge, Erzgebirgskreis, Sachsen

Siehe auch:
 Black Gold (Begriffsklärung)
 Or Noir (Album)
 Weißes Gold (Begriffsklärung)